Алекса́ндр Петро́вич Моисе́ев:
 Моисеев, Александр Петрович (1920—1987) — Герой Советского Союза.
 Моисеев, Александр Петрович (1921—1950) — советский хоккеист, футболист.